

Medicina 
 Peste — doença provocada pela bactéria Yersinia pestis
 Peste bubônica — forma de peste resultante de infecção do sistema linfático
 Peste pulmonar — forma de peste resultante de infecção do sistema respiratório
 Peste septicémica — forma de peste resultante de infecção do sistema circulatório
Surtos de peste:
 Peste negra — pandemia de peste bubônica na Europa na Idade Média
 Peste de Atenas - epidemia provavelmente de febre tifoide, ocorrida em 430 a.C. em Atenas.

Geografia
 Peste (Hungria) — porção oriental da cidade de Budapeste, na Hungria

Religião
 Peste — um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse